Гуковский (Гуковская) — топонимическая фамилия.

Гуковский 
 Гуковский, Александр Исаевич (1865—1925) — российский революционер, эсер, публицист.
 Гуковский, Алексей Исаевич (1895—1969) — советский историк, племянник И. Э. Гуковского.
 Гуковский, Григорий Александрович (1902—1950) — советский литературовед, филолог и критик, профессор.
 Гуковский, Емельян Исаевич (1901—1963) — советский военачальник, генерал-майор (1943), племянник И. Э. Гуковского, брат А. И. Гуковского.
 Гуковский, Исидор Эммануилович (1871—1921) — российский революционер, нефтепромышленник, нарком финансов РСФСР.
 Гуковский, Матвей Александрович (1898—1971) — советский историк и искусствовед, педагог, брат Г. А. Гуковского.

Гуковская 
 Гуковская, Виктория Леонтьевна (1864—1881) — девочка-подросток, осуждённая по «процессу 28-ми» (1879) по подозрению в причастности к обществу «Земля и воля», покончила жизнь самоубийством в ссылке в Красноярске.
 Гуковская, Зоя Владимировна (урождённая Артамонова; 1907—1973) — русский филолог и переводчик, жена Г. А. Гуковского.
 Гуковская, Наталья Григорьевна (в браке Долинина; 1928—1979) — советский филолог, писатель и драматург педагог, дочь Г. А. Гуковского.
 Гуковская, Наталья Исидоровна (1914—1977) — советский юрист-криминалист, прокурор, заслуженный юрист РСФСР (1968), дочь И. Э. Гуковского.
Двойная фамилия
 Кантор-Гуковская, Ася Соломоновна (?—2008) — советский и российский искусствовед, жена М. А. Гуковского.

См. также 
 Гуков
 Гуково